Кантакузи́но () — румынская фамилия. Известные носители:

 Кантакузино, Александру — румынский политический и государственный деятель. Министр иностранных дел и министр финансов Объединённого княжества Валахии и Молдавии в 1862—1863 годах.
 Кантакузино, Георге Григоре (1832—1913) — румынский государственный, политический и общественный деятель, генерал-майор, премьер-министр Королевства Румыния.
 Кантакузино, Думитрашку (1620—1685) — господарь Молдавского княжества в 1673, в 1674—1675 и в 1684—1685 годах.
 Кантакузино, Иоан (1829—1897) — каймакам Молдавии в 1858—1859 годах.
 Кантакузино, Ион (1863—1934) — румынский врач—бактериолог.
 Кантакузино, Йон (1908—1975) — румынский медик, кинорежиссёр, продюсер, сценарист, драматург, литературный и кинокритик и историк кино.
 
 Кантакузино, Мария (1820—1898) — румынская принцесса из рода Кантакузены, супруга и натурщица Пьера Пюви де Шаванна.

Другое 
 Замок Кантакузино — дворцово-замковый комплекс в городе Буштени, в Румынии.

См. также 
 Кантакузены или Кантакузины — румынский боярский и русский княжеский род.
 Кантакузины — один из аристократических родов Византийской империи.
 Кантакузин-Сперанский, Михаил Михайлович (1875—1955) — русский генерал.